3 miejscowości w Polsce:
 Lipowa Góra – kolonia w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka
 Lipowa Góra – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Reszel
 Lipowa Góra – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald

4 wzniesienia:
 Lipowa Góra (125,7 m n.p.m.) – wzniesienie w woj. podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Augustów
 Lipowa Góra (171,7 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Szczecineckim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek
 Lipowa Góra (223,4 m n.p.m.) – wzniesienie w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Kruklanki
 Lipowa Góra (357,2 m n.p.m.) – wzniesienie w woj. dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów

Zobacz też 
 Lipia Góra